Санта-Мария-де-лас-Ойяс () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьеррас-дель-Бурго. Занимает площадь 45,41 км². Население 156 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 61 км.

Покровителем города считается Санто Кристо де Миранда.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Сории